Frösi – rivista della Germania dell'Est per bambini pubblicata dal 1953 al 1991
 Angelo Frosi – vescovo cattolico italiano naturalizzato brasiliano
 Ugo Frosi – regista e sceneggiatore italiano